Spinther är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johnston 1845. Spinther ingår i familjen Spintheridae. 

Spinther är enda släktet i familjen Spintheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Spinther